PVP puede referirse a:

 PVP, siglas de «precio de venta al público».
 En el mundo de los videojuegos, PvP, sigla en inglés de player versus player.
 PVP, siglas del partido político costarricense Partido Vanguardia Popular.
 PVP, siglas del partico político uruguayo Por la Victoria del Pueblo.
 PVP, grupo musical español de punk y rock de la década de 1980.
 PVP, abreviatura de polivinilpirrolidona también conocido como povidona.
 PvP, un webcomic escrito y dibujado por Scott Kurtz.
 PVP, programa de televisión de Canal 9 presentado por Manuela Ríos.